6-й выпуск Тура Фьордов — шоссейной многодневной велогонки по дорогам норвежской губернии Ругаланн. Гонка проводилась с 22 по 24 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал швейцарский велогонщик Михаэль Альбазини из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 9 команд категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 8 проконтинентальных и 4 континентальные команды. На старт соревнования вышли 122 гонщика. До финиша доехал 91 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 3 этапов общей протяженностью 564 километра. Первые два этапа имели преимущественно равнинный рельеф, а третий — холмистый.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Фьордов 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2018 году
Май 2018 года